Stati Uniti d'America
 South Bristol – città della Contea di Lincoln, Maine
 South Bristol – città della Contea di Ontario, New York